JIFF steht für: 

 Jaipur International Film Festival, Filmfestival in Indien
 Jeonju International Film Festival, Filmfestival in Südkorea
 Jewish International Film Festival, Filmfestival in Australien

Abkürzung